Pieni Niinisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Niinisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni Niinisaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar